

Осиновський — селище, Нев'янський міський округ, Свердловська область
 Осиновський — село, Суєтський район, Алтайський край